Río Espolón kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Espolón (vattendrag, lat -43,11, long -72,03), Región de Los Lagos, 
 Río Espolón (vattendrag, lat -43,21, long -71,91), Región de Los Lagos, 

Robotskapade Chileförgreningar